Совки-п'ядуни (Herminiinae) — підродина метеликів родини Erebidae.

Роди 

 Ableptina
 Abriesa
 Abseudrapa
 Aburina
 Adrapsa
 Adrapsoides
 Alelimma
 Aristaria
 Bertula
 Bibacta
 
 Bocana
 Carteris
 Catadoides
 Cheillophota
 Chytolita
 Chusaris
 Coscaga
 Coxina
 Diplodira
 Drepanopalpia
 Edessena
 Egnasides
 Enedena
 Erastrifacies
 Eublemmara
 Eugoniella
 Globosusa
 Gustiana
 Gynaephila
 Hepsidera
 
 Hydrillodes
 Hypenula
 Idia
 Kyneria
 Lascoria
 Lophocoleus
 Lysimelia
 Machaeropalpus
 Macristis
 Macrochilo
 Mamerthes
 Mardara
 Margiza
 Maronia
 Marzigetta
 Mastigia
 Mastixis
 Megachyta
 Megaloctena
 Mosopia
 Nodaria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Salia
 Sinarella
 Simplicia

Посилання
 Markku Savela's Lepidoptera and some other life forms: Herminiinae. Version of 2003-MAR-28. Retrieved 2007-JUN-03.

Erebidae
Підродини комах
Совки-п'ядуни